Companhia de Habitação Popular de Curitiba
Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo

Localidades 
Cohab (Cachoeira do Sul), bairro de Cachoeira do Sul
Cohab (Recife), bairro do Recife
Cohab (Guaíba), bairro de Guaíba
Cohab Blocos, bairro de Sapucaia do Sul
Cohab Casas, bairro de Sapucaia do Sul
Cohab Duque de Caxias, bairro de São Leopoldo
Cohab II, bairro de Dourados, Mato Grosso do Sul
COHAB (Santa Inês), bairro de Santa Inês, Maranhão
Cohab (São Luís), Bairro de São Luís, Maranhão
Desambiguações de siglas